Чемпіонат Вірменії з футболу 2019—2020 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Чемпіоном вдруге поспіль став Арарат-Вірменія.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 16 березня по 24 травня 2020 року.

Клуби

Турнірна таблиця 

Результати

Чемпіонський раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати

Примітки

Посилання 
 Сайт ФФВ 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 
 Чемпіонат Вірменії на uefa.com 

2020
Вірменія
Вірменія
2019 у вірменському спорті
2020 у вірменському спорті